Bimi es el nombre común en español aplicado a dos vegetales absolutamente distintos:
 Bimi, o broccolini o broccoletto, verdura híbrida natural.
 Bimi, una especie de árbol de la familia de los sauces.